Girolamo Ciulla – scultore italiano
 Paolo Ciulla – falsario, fotografo e incisore italiano
 Salvatore Ciulla – regista teatrale e direttore artistico italiano